Daphne Akhurst ha battuto in finale Esna Boyd 6–1 6–3.

Teste di serie
 Daphne Akhurst (Campionessa)
 Esna Boyd (finalista)
 Sylvia Harper (semifinali)
 Marjorie Cox (semifinali)
 Meryl O'Hara-Wood (quarti di finale)
 Kathrine Le Mesurier (quarti di finale)
 M. Richardson (quarti di finale)
 H. Turner (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1926